Cape Spencer kan avse:

 Cape Spencer, Antarktis
 Cape Spencer, Australien